śliwka – owoc śliwy; zobacz też śliwki suszone
 śliwka chińska – liczi chińskie, gatunek owocowych drzew tropikalnych
 Śliwka – obraz Édouarda Maneta
 Śliwka – nazwisko

Zobacz też 

 
 
 Śliwa (ujednoznacznienie)